Finnbo kan syfta på:

 Finnbo, Falun – en fyndort för mineral, belägen strax norr om den gamla vägen mellan Falun och Sundborn
 Finnbo, Smedjebacken – en skogsfastighet, som ligger cirka en mil norr om Smedjebacken i Dalarna
 Finnbo, Tierp – en är en liten by, beläget omkring 13 kilometer sydväst om Tierp.